Поповка — село в Богучарском районе Воронежской области.

Входит в состав Поповского сельского поселения.

География 
Расположено по правому берегу реки Богучарка в трёх километрах от центра сельского поселения села Лофицкое и в шести километрах от г. Богучар.

Улицы 
 ул. Дорожная,
 ул. Калинина,
 ул. Первомайская.

Население

История 
Основано во второй половине XVIII века. В 1880 году построена церковь иконы Владимирской Божьей Матери. Советская власть установлена весной 1918 года. В 1929 году образован колхоз «Красный флот». В 1953 году колхоз влился в колхоз имени Маленкова (позже колхоз «Россия»).

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района